Чемпионат мира по трековым велогонкам 1991 года прошёл в Штутгарте (Германия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Примечания 

Международные спортивные соревнования в Штутгарте
1991